„Трст виа Скопје” је југословенска телевизијска серија снимана 1987. и 1990. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Себастијан Шабан || (12 еп. 1987-1990)
|-
|Снежана Стамеска || Сина (11 еп. 1987-1990)
|-
|Ванчо Петрушевски || Цаци (10 еп. 1987-1990)
|-
|Перо Георгиевски || Арио (9 еп. 1987-1990)
|-
|Мето Јовановски || Штуц (7 еп. 1990)
|-
|Владимир Ендровски || Дино (7 еп. 1990)
|-
|Илија Џувалековски || Арабаба (6 еп. 1987)
|-
|Славица Зафировска || Социјална работничка (6 еп. 1990)
|-
|Александар Чамински || Чомбе (6 еп. 1987)
|-
|Ђорђи Јолевски || Ђани (6 еп. 1987)
|-
|Соња Јачевеска || Шемсија (6 еп. 1987)
|-
|Зухра Хусеин || (6 еп. 1987)
|-
|Елвис Саинов || (6 еп. 1987)
|-
|Роберт Јагли || (6 еп. 1990)
|-
|Ђорђи Колозов || Ристо Кабџес (5 еп. 1987-1990)
|-
|Ненад Стојановски || Кирил (5 еп. 1990)
|-
|Јорданчо Чевревски || Бранко (5 еп. 1987)
|-
|Фирдаус Неби || Шабан Омеровски (5 еп. 1987)
|-
|Самоил Стојановски || (5 еп. 1987-1990)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Димитар Костов || Началникот (5 еп. 1987)
|-
|Расим Мустафа || (5 еп. 1987)
|-
|Владимир Вељановски || (5 еп. 1987)
|-
|Рефет Абази || (5 еп. 1990)
|-
|Љупчо Бреслиски || (5 еп. 1990)
|-
|Кирил Поп Христов || (5 еп. 1990)
|-
|Џемаил Максут || Зеко (4 еп. 1987-1990)
|-
|Шенка Колозова || Мајката на Дино (4 еп. 1990)
|-
|Бајруш Мјаку || Гани (4 еп. 1987-1990)
|-
|Гоце Тодоровски || Лаки Селимовски (4 еп. 1987)
|-
|Руис Кадирова || Џемиле (4 еп. 1987)
|-
|Симон Киселички || (4 еп. 1987)
|-
|Душан Костовски || Таткото на Шабан и Џемиле (4 еп. 1987)
|-
|Христос Поповски || (4 еп. 1987)
|-
|Гоце Влахов || (4 еп. 1987)
|-
|Викторија Анђусева || (4 еп. 1990)
|-
|Благоја Чоревски || Маргус (4 еп. 1990)
|-
|Дубравка Киселичка || (4 еп. 1990)
|-
|Неђо Осман || (4 еп. 1990)
|-
|Киро Ћортошев || Дедото на Арио (3 еп. 1987)
|-
|Зимер Незири || (3 еп. 1987)
|-
|Душко Живковски || (3 еп. 1987)
|-
|Мите Грозданов || Адам (3 еп. 1990)
|-
|Ацо Јовановски || (3 еп. 1990)
|-
|Катерина Крстева || Варена (3 еп. 1990)
|-
|Лазе Манасков || Рефет (3 еп. 1990)
|-
|Димце Месковски || Инспекторот (3 еп. 1990)
|-
|Армен Осман || (3 еп. 1990)
|-
|Бедија Беговска || (2 еп. 1987)
|-
|Ђокица Лукаревски || (2 еп. 1987)
|-
|Владимир Дади Ангеловски || Попот (2 еп. 1990)
|-
|Петре Арсовски || Геро (2 еп. 1990)
|-
|Дрита Алиу || (2 еп. 1990)
|-
|Лазар Бараков || Шоферот (2 еп. 1990)
|-
|Зија Бериша || (2 еп. 1990)
|-
|Салаетин Билал || Самба (2 еп. 1990)
|-
|Бећир Нуредини || (2 еп. 1990)
|-
|Венцислав Ристов || (2 еп. 1990)
|-
|Емин Унџел || Стражар во домот (2 еп. 1990)
|-
|Андреј Бељан || (1 еп. 1987)
|-
|Ацо Ђорчев || Лажниот гинеколог (1 еп. 1987)
|-
|Мирче Доневски || (1 еп. 1987)
|-
|Александар Џуровски || (1 еп. 1987)
|-
|Бранко Гиорчев || (1 еп. 1987)
|-
|Катина Иванова || (1 еп. 1987)
|-
|Сефо Мустафић || (1 еп. 1987)
|-
|Сефедин Нуредини || (1 еп. 1987)
|-
|Јорго Папагеоргиу || (1 еп. 1987)
|-
|Живко Пешевски || (1 еп. 1987)
|-
|Миодраг Саурек || (1 еп. 1987)
|-
|Бертини Сербезовски || (1 еп. 1987)
|-
|Томе Витанов || (1 еп. 1987)
|-
|Кирил Андоновски || (1 еп. 1990)
|-
|Емина Кадриу || (1 еп. 1990)
|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || Милиционерот (1 еп. 1990)
|-
|Милица Стојанова || (1 еп. 1990)
|-
|Анастас Тановски || (1 еп. 1990)
|-
|Љупчо Василевски || (1 еп. 1990)
|-
|Јос Залокар || (1 еп. 1990)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије